El nombre de Iglesia de Santa Fe es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesia en honor a la santa llamada Fe.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Colombia 
 Iglesia de Santa Fe, católica, en la ciudad de Bogotá;

en España 
 Iglesia de Santa Fe, católica, en la localidad de Caparroso, Navarra;
 Iglesia de Santa Fe, católica, en la ciudad de Granada;
 Iglesia de Santa Fe, católica, en la localidad de Mondújar, Granada;
 Iglesia de Santa Fe, católica, en la localidad de Palazuelos, Guadalajara;
 Iglesia de Santa Fe (B.I.C. 2004), católica, en la ciudad de Palma de Mallorca;
 Iglesia de Santa Fe, católica, en la localidad de Tafalla, Navarra;
 Iglesia de Santa Fe, católica, en la ciudad de Toledo;
 Iglesia de Santa Fe, católica, en la localidad de Urraúl Alto, Navarra;

en Francia 
 Iglesia de Santa Fe y Abadía de Santa Fe, en la localidad de Conques;
 Iglesia de Santa Fe, en la localidad de Morlaas;